Угорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калужская область 
 сельское поселение Угорское — входит в Дзержинский район

Кировская область 
 Угорское сельское поселение — входит в Верхошижемский район

Костромская область 
 Угорское сельское поселение — входит в Мантуровский район